Mühlenkanal ist ein Gewässername:

 Mühlenkanal (Neckar), Mühlkanal rechts des Neckars in Lauffen ob Rottweil, Gemeinde Deißlingen, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg
 Mühlenkanal (Reichenbach), Mühlkanal von rechts zum Reichenbach (zum Brettenbach, zur Elz) in Reichenbach, Gemeinde Freiamt, Landkreis Emmendingen, Baden-Württemberg; linker Abzweig des Brettenbachs

Siehe auch:
 Mühlenbach
 Mühlengraben
 Mühlkanal